Olho
Olho humano
Ou ainda:
Olho (ciclone)

Veja também
Eye

Desambiguação